MG
 Minas Gerais, Brasil (código ISO 3166-2:BR)
 Madagáscar (código ISO 3166-1)
 a associação mutualista portuguesa Montepio Geral, conhecida sobretudo pelo seu banco
 MG, originalmente Morris Garages, um fabricante de automóveis britânico
 MG Rover Group Empresa proprietária das marcas MG e Rover
 minístro da guerra de Portugal Metal Gear, série de jogos eletrônicosMg símbolo químico do magnésiomgmiligrama''', 10-3 gramas
 mg, um editor de texto semelhante ao Emacs
 Língua malgaxe, código ISO 639-1

Desambiguações de siglas